Neises ist der Familienname folgender Personen:

 Marion Neises (* 1967), deutsche Journalistin, Unternehmerin und Verlagsgründerin
 Pia Neises (* 1967), deutsche Stepptänzerin, Choreographin und Dozentin